Fiorenzuolani – abitanti di Circondario di Fiorenzuola
Fiorenzuolani – abitanti di Fiorenzuola d'Arda